Gregory Rigters
 Maceo Rigters